

Sigle 
 File Transfer Protocol – protocollo di rete
 Foiled Twisted Pair o Fully-shielded Twisted Pair – cavo FTP, tipo di doppino telefonico
 Francs-Tireurs et Partisans – gruppo della resistenza francese

Codici 
 FTP – codice vettore ICAO di Keyston Aerial Services

Musica 
 Ftp – singolo di YG del 2020